Rikki-Tikki-Tavi – opowiadanie Rudyarda Kiplinga z Księgi dżungli
 Rikki-Tikki-Tavi – radziecki film animowany z 1965 roku w reżyserii Aleksandry Snieżko-Błockiej
 Rikki-Tikki-Tavi – radziecko-indyjski film z 1975 roku w reżyserii Aleksandra Zguridi i Nany Kldiaszwili
 Rikki-Tikki-Tavi – amerykański film animowany z 1975 roku w reżyserii Chucka Jonesa